La segunda temporada de la versión italiana de The Voice of Italy comenzó a emitirse el 12 de marzo de 2014 por Rai 2 y finalizó el 5 de junio de 2014. El programa es conducido por Federico Russo y Valentina Correani, por otro lado están los jueces Noemi, Piero Pelù, J-Ax y Raffaella Carrà.

Jurado 

Los entrenadores que continúan en esta segunda edición son: Piero Pelù, Raffaella Carrà y Noemi. El lugar de Riccardo Cocciante es reemplazado por J-Ax.

Por el lado de los presentadores, Federico Russo reemplaza Fabio Troiano y Valentina Correani reemplaza Carolina Di Domenico.

Equipos 
  Equipo de Raffaella Carrà
  Equipo de Noemi
  Equipo de Piero Pelù
  Equipo de J-Ax

Referencias

Etapas 
Para este concurso de canto se manejan tres importantes etapas con las cuales se busca y formando y puliendo la que será la mejor voz del país

Etapa 1: Audiciones a ciegas 

Simbología
  – Preparador pulsa el botón "QUIERO TU VOZ"
  – Artista eliminado porque ningún preparador pulsó el botón "QUIERO TU VOZ"
  – Artista es elegido para unirse al equipo de este preparador
  – Artista elige al equipo de este preparador

Programa 1 
El primer programa de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 12 de marzo de 2014. En su estreno los 4 entrenadores cantaron Firework de Katy Perry.

 En orden de actuación

Programa 2 
El segundo programa de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 19 de marzo de 2014.

 En orden de actuación

Programa 3 
El tercer programa de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 26 de marzo de 2014.

 En orden de actuación

Programa 4 
El cuarto programa de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 2 de abril de 2014.

 En orden de actuación

Programa 5 
El quinto programa de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 9 de abril de 2014.

 En orden de actuación

Etapa 2: Las batallas 
Durante Las batallas, cada entrenador es apoyado por una estrella invitada, que ayudará a los competidores del equipo en el que está asociado en la preparación de los retos. Los cuatro entrenadores especiales son: Riccardo Cocciante de Raffaella Carrà, Francesco Di Gesù para Noemi, Loredana Bertè para Piero Pelù, y Elio e le Storie Tese para J-Ax.

  Vencedor de la batalla.
  Artista eliminado.
  El entrenador presiona el botón ROBAR
  El artista es elegido para formar parte del equipo de este entrenador.
  El artista elige ser parte del equipo de este entrenador.

Programa 6 
El sexto programa, esta vez de las batallas fue estrenado y emitido el 16 de abril de 2014.

Programa 7 
El séptimo programa, esta vez de las batallas fue estrenado y emitido el 23 de abril de 2014.

Etapa 3: Knockouts 
  Vencedor de la batalla.
  Artista eliminado.

Programa 8 
El octavo programa, esta vez de Knockouts fue estrenado y emitido el 24 de abril de 2014.

Programa 9 
El noveno programa, esta vez de Knockouts fue estrenado y emitido el 30 de abril de 2014.

Etapa 4: Shows en vivo 

  Concursante salvado por votación del público.
  Concursante eliminado.
  Concursante salvado por el entrenador.

Programa 10 
El décimo programa, esta vez Shows en vivo fue estrenado y emitido el 7 de mayo de 2014. En el programa 10 compiten 5 participantes de un mismo equipo, tres de los cuales son salvados por votación del público y uno por el propio entrenador.

Programa 11 
El undécimo programa, esta vez Shows en vivo fue estrenado y emitido el 14 de mayo de 2014. En el programa 11 compiten 4 participantes de un mismo equipo, dos de los cuales son salvados por votación del público y uno por el propio entrenador.

Programa 12 
El duodécimo programa, esta vez Shows en vivo fue estrenado y emitido el 21 de mayo de 2014. En el programa 12 compiten 3 participantes de un mismo equipo, uno del cual es salvado por votación del público y uno por el propio entrenador.

Semifinal 
La semifinal fue transmitido el 28 de mayo de 2014. Dos participantes de cada equipo competirán y el que obtenga la mayor puntuación sumando los porcentajes de votación del público y entrenadores pasara a la siguiente fase.

 – Ganador.
 – Eliminado.

Final 
El final se emitió el 5 de junio de 2014.

Primera fase 
En la primera fase los participantes tienen que realizar 3 actuaciones; la primera es cantar una canción a elección libre, la segunda es cantar una canción con su entrenador y la última es cantar una canción que haya sido interpretada en la etapa de Shows en vivo. El participante con menos votos del público ocupara el cuarto lugar.

  – Participante que pasa a la siguiente fase.
  – Cuarto lugar.

Segunda fase 
En la segunda fase los participantes tienen que cantar una canción que hayan interpretado en las audiciones ciegas.

  – Participante que pasa a la siguiente fase.
  – tercer lugar.

Tercera fase 
En la tercera fase los participantes tienen que cantar una canción que hayan interpretado en los Shows en vivo.

  – Ganador/a.
  – sub-campeón.

Estadísticas semanales 

  Equipo de Raffaella Carrà
  Equipo de Noemi
  Equipo de Piero Pelù
  Equipo de J-Ax
  – La voz (ganador).
  – Segundo finalista.
  – Tercer finalista.
  – Cuarto finalista.
  – El artista gana en las audiciones a ciegas y continúa en el programa.
  – Artista no es elegido por ningún preparador para formar parte de su equipo, por lo tanto es eliminado.
  – El artista no participa en este programa.
  – El artista gana en las batallas y los Knock Out.
  – El artista pierde su batalla, pero es «robado» por un preparador y continúa en el programa.
  – El artista pierde en las batallas y los Knock Out y queda eliminado.
  – El artista es salvado en los shows en vivo gracias al voto del público.
  – El artista es salvado en los shows en vivo gracias al voto de los preparadores.
  – El artista es salvado en los shows en vivo (semifinal) por votación del público y se convierte en finalista.
  – El artista ha sido eliminado en los shows en vivo.

Audiencias

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial del programa
 Facebook oficial.
 Twitter oficial.
 Instagram oficial.

The Voice of Italy
Programas de televisión iniciados en 2014
Programas de televisión de Italia
Programas de televisión en italiano
Programas de televisión finalizados en 2014